Иосиф Исаакович Фейгель (1899—1977) — советский гинеколог, профессор (1931).

Биография 
В рядах РККА (1919–1921). Окончил медицинский факультет МГУ (1923). Ординатор, ассистент акушерско-гинекологической клиники МГУ (1923–1926). Ассистент, доцент в Ленинградском институте акушерства и гинекологии (1926–1931).

В 1931–1941 и в 1945–1951 годах — заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 2-го ММИ. Во время войны в 1941–1945 годах главный гинеколог Западного и 3-го Белорусского фронтов. В 1951–1955 заведующий гинекологическим отделением Института акушерства и гинекологии Минздрава СССР. Арестовывался в рамках «дела врачей». В 1955–1959 годах заведовал организованной им кафедрой акушерства и гинекологии Калининского медицинского института.

Научная деятельность 

Основные научные труды посвящены вопросу мертворождаемости (демографические, социальные и клинические аспекты); обеспечения нормального течения беременности, родов и послеродового периода; диагностики гонореи у женщин; гигиенического режима во время беременности и после родов; геморрагическим метропатиям; хирургическим вмешательствам при различных гинекологических и урологических заболеваниях.

Публикации 

 Мертворождаемость  (опыт исследования влияния социально-бытовых и клинических факторов на высоту мертворождаемости). М.—Л.: Госмедиздат, 1929.
 К вопросу о возникновении типических разрывов промежности и продольных спонтанных разрывов шейки матки во время родов. М., 1930. 
 Кариологические исследования овогенеза у человека. М.: Госмедиздат, 1935.
 Анатомо-физиологоческие особенности нормального послеродового периода. Его гигиена и диэтетика. М.: Биомедгиз, 1937.
 Диагностика женской гонорреи реакцией на гонококковый антиген. М.–Л.: Медгиз, 1941.
 Здоровье женщины и материнство. М.: Знание, 1960.

Примечания

Источники 

 Кафедра акушерства и гинекологии ЛФ 
 История кафедры

Родившиеся в Виленской губернии
Гинекологи СССР
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Дело врачей
Преподаватели РГМУ
Медики Великой Отечественной войны
Родившиеся в Глубоком (Белоруссия)